est une compilation du groupe de rock progressif anglais Emerson, Lake and Palmer, divisée en 2 CD et rassemblant la plupart de leurs chansons les plus célèbres. Elle a été publié en 2004.

Liste de pistes

CD 1

CD 2

Musiciens 
Keith Emerson - claviers
Greg Lake - basse, guitares, chant
Carl Palmer - batterie

Lien externe 

Double album
Album publié par Manticore Records
Album publié par Atlantic Records
Compilation d'Emerson, Lake and Palmer
Album produit par Greg Lake
Compilation de rock
Compilation musicale sortie en 2004